Alexis Duffaure (né en 1982), chef de chœur et d'orchestre français ;
 Amédée Dufaure (1851-1915), homme politique français ;
 Gabriel Dufaure (1846-1914), ingénieur et homme politique français, frère du précédent ;
 Joseph Arthur Dufaure du Bessol (1828-1908), général français ;
 Jules Dufaure (1798-1881), avocat et homme d'État français ;
 René Dufaure de Montmirail (1876-1917), sportif et dirigeant sportif français.

Autres 

  ;
 le prix Ferdinand Dufaure, course hippique française.

Voir aussi 

Patronyme français